Allotoca är ett släkte av fiskar. Allotoca ingår i familjen Goodeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandkarpar
Allotoca